

Persone
Francesco Zaffini – politico italiano
Roberto Zaffini – politico italiano